Якерсон — фамилия. Известные носители:

 Якерсон, Владимир Ильич (род. 1933) — учёный-химик, академик РАЕН (1998), лауреат премии имени Н. Д. Зелинского.
 Якерсон, Давид Аронович (1896—1946) — советский скульптор, график, оформитель.
  (род. 1983) — израильский искусствовед и художник.

Двойная фамилия 
 Кабищер-Якерсон, Елена Аркадьевна (1903—1990) — советский живописец и график.